Amersfoortsestraat (Soesterberg)
Amersfoortsestraat 117 (Soesterberg)
Amersfoortsestraat 15 (Soesterberg)
Amersfoortsestraat (Amersfoort)
Amersfoortsestraat (Barneveld)
Amersfoortseweg, Utrecht